Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute à Pasadena du 15 au .

Sharon Walsh remporte le simple dames. En finale, elle bat Diane Desfor.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pasadena
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Pasadena
Tennis aux États-Unis en 1979
Sport en Californie en 1979
Tennis en janvier 1979